ISO 3166-2:AF — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Афганистану. Стандарт охватывает 34 провинции (вилаята) Афганистана. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Афганистана — AF и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный трёхбуквенный код провинции образован созвучно названию провинции. Геокоды провинций Афганистана являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — AF, присвоенного Афганистану в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Афганистана 
Геокоды 34 провинций административно-территориального деления Афганистана.

Геокоды пограничных Афганистану государств 
 Иран — ISO 3166-2:IR (на западе),
 Пакистан — ISO 3166-2:PK (на юге и востоке),
 Туркмения — ISO 3166-2:TM (на севере),
 Узбекистан — ISO 3166-2:UZ (на севере),
 Таджикистан — ISO 3166-2:TJ (на севере),
 Китай — ISO 3166-2:CN (на востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Афганистана

Ссылки 
 
 Геокоды Афганистана 

2:AF